В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (півфінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Барбара Поттер (переможниця)

 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Андреа Леанд (2-ге коло)
 Івонн Вермак (2-ге коло)
 Венді Вайт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors